Крестья́нское:

Топонимы 
 Крестьянское — деревня в Партизанском районе Красноярского края.
 Крестьянское — село в Ипатовском районе Ставропольского края.

В обозначениях продукции 
 Крестьянское — один из видов сливочного масла.

См. также 
 Крестьянский